Пу́ргин (Пу́ргина) — русская фамилия.

Известные носител 
 Пургин, Андрей Евгеньевич (род. 1972) — председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.
 Пургин, Валентин Петрович (1914—1940) — советский мошенник.
 Пургин, Кузьма Степанович (1903—1944) — сержант-связист, Герой Советского Союза.
 Пургин, Николай Иванович (1923—2007) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.

См. также